Казабья́нка () — итальянская и корсиканская фамилия, а также топоним. Французское произношение — Казабьянка́. Может означать:

Персоналии 
  (род. 1929) — итальянский художник, автор комиксов.
  (род. 1931) — французская монтажёрка.
 Казабьянка, Жозеф Мари де (1742—1803) — французский и корсиканский генерал.
 Казабьянка, Люк Жюльен Жозеф (1762—1898) — французский военный моряк.
  (род. 1960) — французская актриса, режиссёр и сценарист, лауреат премии «Сезар» за лучший сценарий.
  (1839—1916) — французский политик и юрист, сенатор от Корсики.
 Казабьянка, Рафаэль де (1738—1825) — французский и корсиканский генерал.

Топонимы 
 Казабьянка — городок на Корсике, Франция.
  — фракция коммуны Вероленго, метрополитенный город Турин, Италия.
  — фракция коммуны Понте-Буджанезе, провинция Пистоя, Италия.
  — фракция коммуны Марсала, провинция Трапани, Италия.
  — фракция коммуны Чампино, метрополитенный город Рим, Италия.
 Казабьянка — остров в архипелаге Палмер, Антарктида.

Суда 
 Казабьянка (Q183) — французская подводная лодка времён Второй мировой войны, названная в честь Люка Казабьянки.
 Казабьянка (D631) — французский военный корабль.
 Казабьянка (S603) — французская подводная лодка времён Холодной войны.

Художественные произведения 
 «Казабьянка» — стихотворение британской поэтессы Фелиции Хеманс, посвящённое гибели капитана Казабьянки и его сына.
 «Казабьянка» — французский фильм 1951 года, посвящённый подводной лодке Q183.

См. также